Kronan (schwedisch Krone) bezeichnet:
 Kronan (Schiff), ein schwedisches 126-Kanonen-Linienschiff im 17. Jahrhundert
 Kronan (Fahrradhersteller), ein schwedischer Fahrradhersteller
 Kronan (Schweden), ein schwedischer Ort
 Kronan (Comic), ein Fantasy-Held des spanischen Comic-Zeichners Jaime Brocal Remohi